Ratel (muziekinstrument), een muziekinstrument of een instrument om gevaar mee aan te kondigen, in de middeleeuwen ook gebruikt door lepralijders om hun nadering mee aan te kondigen
 Honingdas of ratel (Mellivora capensis), een grote marterachtige
 Ratel (mechanisme), het mechanisme dat een (draaiende) bewegingsrichting fixeert, vaak omstelbaar
 Ratel (gereedschap), een stuk gereedschap met een ratelmechanisme
 Ratel (radioprogramma), een voormalig Nederlands radioprogramma